Herrarnas -90 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes den 20 september 2000 i Sydney i mässhallen Sydney Convention and Exhibition Centre.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser

Noter 

Judo vid olympiska sommarspelen 2000